Kvalifikace mužské dvouhry na US Open 2016 probíhala před zahájením hlavní soutěže od 23. do 26. srpna 2016 v areálu Národního tenisového centra Billie Jean Kingové. Postoupilo z ní osmnáct tenistů, z toho šestnáct řádně po výhrách ve třech kolech a dva jako šťastní poražení.

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení 
  Jozef Kovalík
  Daniel Brands

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

US Open 2016